Le tournoi de tennis de Madrid est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2016, classée en catégorie Premier Mandatory, se dispute du 30 avril au .

Faits marquants

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Les quatre premières têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Madrid
 Saison 2016 de la WTA
 Tournoi de tennis de Madrid (ATP 2016) : le tournoi masculin

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2016
Madrid
Sport en Espagne en 2016
Tennis en avril 2016
Tennis en mai 2016